Pardamean (Siantar Marihat), een plaats in Indonesië
Pardamean (Muara Batang Toru), een plaats in Indonesië
Pardamean (Babul Makmur), een plaats in Indonesië
Pardamean (Sorkam), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing